Bodasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bodasjön (Bäckseda socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (58,2 ha)
Bodasjön (Höreda socken, Småland), sjö i Eksjö kommun och Vetlanda kommun,  (1,9 km²)
Bodasjön (Näsby socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (9,41 ha)
Bodasjön (Vimmerby socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (27,8 ha)
Bodasjön (Örsjö socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun och Nybro kommun,  (8,73 ha)
Bodasjön, Lilla Edets kommun, eller Prässebosjön sjö i Lilla Edets kommun,  (68,7 ha)
Lilla Bodasjön, sjö i Alingsås kommun,  (4 ha)
Stora Bodasjön, sjö i Alingsås kommun,  (18,9 ha)
Bodasjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (65,3 ha)
Bodasjön, Bohuslän, sjö i Lilla Edets kommun, 
Bodasjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun och Årjängs kommun,  (1,23 km²)
Bodasjön, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (31,1 ha)
Bodasjön (Kila socken, Värmland), även Bodatjärnen sjö i Säffle kommun,  (27 ha)
Bodasjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (1,51 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn